Montpezat oder Montpézat steht für folgende Gemeinden in Frankreich:

 Montpézat im Département Gers
 Montpezat (Gard) im Département Gard
 Montpezat (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Montpezat-de-Quercy im Département Tarn-et-Garonne
 Montpezat-sous-Bauzon im Département Ardèche

Monpezat ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine de Lettes-Desprez de Montpezat († 1544), französischer Aristokrat, Marschall von Frankreich 

Siehe auch:
 Henri de Laborde de Monpezat (1934–2018), dänischer Prinzgemahl